Schöb ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Schöb (* 1953), Schweizer Jazz-Saxofonist
 Ronnie Schöb (* 1962), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Schob